Arnaud de Villeneuve – dyrektor polskiego oddziału Canal+
 Arnold de Villanova – kataloński scholastyk, lekarz, templariusz, alchemik.